Прозре́ние (прозренье):

 Прозрение — обретение слепым зрения, способности видеть; прозренье глаза.
 Прозрение — умение проникать в сущность, понимать и предвидеть; проницательность.
 В христианстве — дар мудрости и разумения (σοφία), первый дар святого Духа, прозрение в сущность и совокупность божественного учения о спасении.

В культуре
 «Прозрение» (1917; изд. 1921) — стихотворение Константина Бальмонта.
 «Прозрение» («Epiphanies») — эпизод телесериала «Вавилон-5» (США, 1993—1998)
 «Прозрение» (1994) — грузинско-французский фильм.
 «Прозрение» (2007) — последний из трёх романов «Легенды Западного Побережья» американской писательницы Урсулы Ле Гуин.
 «Прозрение» (исп. «Глаза Хулии») — испанский фильм (2010).

См. также 
 «Прозрение в будущее. Рукопись XII века, с примечаниями издателя Ивана Быстрова» (СПб., 1828) — издание библиотекаря Ивана Быстрова.
 
 Бодхи | Вдохновение | Видения | Випассана | Даршан | Дары Святого Духа | Инсайт | Интуиция | Катарсис | Наитие |  | Осенение | Сатори | Ясновидение
 Неделя о слепом

Примечания